Kypselos () ist ein antiker, griechischer, männlicher Personenname.

 Kypselos (König von Arkadien), der Sohn des Aipytos und König von Arkadien
 Kypselos, der Sohn des Eetion und Tyrann von Korinth (657/6 – 627/6 v. Chr.)
 Kypselos II., der Sohn des Gorgos und Tyrann von Korinth, siehe Psammetich (Tyrann)
 der ältere Sohn des Periander (6. Jahrh. v. Chr.)
 Kypselos (Athen), der Vater des Miltiades dem Älteren (6. Jahrh. v. Chr.)
 ein Archon von Athen im Jahre 597/96 v. Chr., siehe Archon (Athen)